Аткильня () — топоним:

 Аткильня — приток Немыльни (бассейн Днепра), река в Черниговской области (Украина).
 Аткильня — село в Репкинском районе Черниговской области (Украина).